Cinema:
 The Storm (pel·lícula de 1916), pel·lícula muda protagonitzada per Blanche Sweet
 The Storm (pel·lícula de 1930), de William Wyler i protagonitzada per Lupe Vélez
 The Storm (pel·lícula de 1938), dirigida per Harold Young
 La tempesta (pel·lícula de 1999) (títol original: Storm), amb Luke Perry i Martin Sheen
 Storm (pel·lícula de 2005), amb Joel Kinnaman
 Storm (pel·lícula de 2009), coproducció europea dirigida per Hans-Christian Schmid

 Biografies:
 Storm Large (n. 1969, cantant, compositora i actriu estatunidenca
 Storm Sanders (n. 1994), tenista australiana
 Storm Thorgerson (1944-2013), fotògraf, realitzador i dissenyador anglès
 Storm Uru (n. 1985), remador neozelandès

 Jerome Storm (1890-1958), director de cinema, actor i escriptor estatunidenc
 Theodor Storm (1817-1888), escriptor alemany

 Miscel·lània:
 The Storm (minisèrie), amb James Van Der Beek, Marisol Nichols, Luke Perry, Treat Williams i Teri Polo
 Storm (Ororo Munroe), superheroina de ficció que apareix als comic books publicats per Marvel Comics